Цуккалмальо, Антон Вильгельм Флорентин фон (Anton Wilhelm Florentin von Zuccalmaglio;   1803—1869) — немецкий поэт, псевдоним «Вильгельм Вальдбрюль».
 Цуккалмальо, Винценц Якоб фон (Vinzenz Jakob von Zuccalmaglio; 1806—1876) — немецкий писатель.

Примечания